

Sigle 
 Scoville Heat Units – (Scala di Scoville) scala di misura della piccantezza di un peperoncino

Codici 
 SHU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Smith Point (Australia)

Manga e anime 
 Shu – personaggio di Ken il guerriero
 Shu – personaggio di Dragon Ball
 Shu – personaggio di Blue Dragon

Persone 
 Frank Shu (1943) – astrofisico cinese
 Shu Chang (1977) – ex calciatore cinese
 Shu Pei (1990) – modella cinese
 Shu Xiuwen (1915-1969) – attrice e doppiatrice cinese
 Shu Zhan (1985) – ex nuotatrice cinese

Altro 
 Shu – cratere sulla superficie di Ganimede
 Shu – dio primordiale della mitologia egizia
 Regno di Shu – antico stato cinese del periodo dei Tre Regni (220-266 d.C.)